Émine peut désigner :
 l'émine, ancienne unité de mesure ;
 le cap Éminé situé en Bulgarie ;
 Éminé est un prénom d'origine arabe signifiant loyal, digne de confiance.